Кубок Литви з футболу 2005 — 17-й розіграш кубкового футбольного турніру в Литві. Титул вдруге поспіль здобув Каунас.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|18/22 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|18/23 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|19/22 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|22/26 березня 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|3/9 квітня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|13/17 вересня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Литви на soccerway 
 Кубок Литви на rsssf  

2005
Литва